concrète (stof), een natuurlijke geurstof
Concrete (Fear Factory), een album van Fear Factory
Concrete (Kin Ping Meh), een album van Kin Ping Meh uit 1976
Concrete (Pet Shop Boys), een album van de Pet Shop Boys
Concrete (Washington), een plaats in de VS
het Engelse woord voor beton